Koziegłowy (plaats), plaats in Polen
 Koziegłowy (gemeente), gemeente in Polen